

Patronyme 

 Aïssatou Badji (née en 1980), athlète sénégalaise ;
 Aliou Badji (né en 1997), footballeur sénégalais ;
 Djignabo Bassène (mort en 1906), résistant casamançais au colonialisme français ;
 Dominique Badji (né en 1992), footballeur sénégalais ;
 Fatou Kiné Badji (née en 1995), judokate sénégalaise ;
 Fayçal Badji (né en 1973), footballeur international algérien ;
 Ibou Badji (né en 2002), joueur sénégalais de basket-ball ;
 Landing Badji (né en 2003), footballeur sénégalais ;
 Marietou Badji (née en 1986), athlète sénégalaise ;
 Mohamed El Badji (1933-2003), auteur-compositeur-interprète de chaâbi algérien ;
 Ndiss Kaba Badji (né en 1983), athlète sénégalais, spécialiste du saut en longueur ;
 Pape Badji (né en 1992), joueur sénégalais de basket-ball ;
 Stéphane Badji (né en 1990), footballeur sénégalais.
 Youssouph Badji (né en 2001), footballeur sénégalais.

Toponyme 
 Badji, un village du Cameroun.